

Cypr 

 Arsos – wieś w dystrykcie Larnaka
 Arsos – wieś w dystrykcie Limassol